Тикондерога (форт) () — английский форт, захват которого 10 мая 1775 года американскими колонистами стал одним из значительных событий начала войны за независимость США.
 Тикондерога (литературное произведение) () — мистическая баллада Роберта Льюиса Стивенсона, в трех частях, написана в 1891 году.

USS Ticonderoga — Корабли, названные в честь этого события
 Тикондерога (шхуна) — 17-пушечная шхуна.
 Тикондерога (шлюп) — паровой военный шлюп времён Гражданской войны в США.
 Тикондерога (корабль,1918) — захваченный в годы Первой мировой немецкий корабль.
 «Тикондерога» — тяжелый авианосец класса «Эссекс», в строю с 1944 по 1973 гг.
 Ракетные крейсера типа «Тикондерога» — тип ракетных крейсеров, стоящих на службе Военно-морских сил США.
 «Тикондерога» — американский ракетный крейсер, первый в одноимённой серии.

Вымышленные корабли
 Тикондерога — земной грузовой корабль в эпизоде телесериала «Звездный Путь: Энтерпрайз».